

Film 
The Gift (1979), een televisiefilm door Kevin Bacon
The Gift (1994), een korte televisiefilm door Laura Dern
The Gift (2000), een Amerikaanse film door Sam Raimi
The Gift (2001), een sciencefictionfilm door Dominique Luchart
The Gift (2003), door Louise Hogarth
The Gift (2015), door Joel Edgerton

Literatuur 
The Gift (Cecelia Ahern), een boek van Cecelia Ahern
The Gift (boek), een boek van Marcel Mauss
The Gift (strip), een kerspecial van First Comics
The Gift (Douglas), een roman uit 1992  door Kirk Douglas
The Gift (Nabokov), een roman door Vladimir Nabokov
The Gift (Steel), een roman uit 1994 door Danielle Steel
The Gift (Alison Croggon), een roman uit 2002 door Alison Croggon

Muziek 
The Gift (Bizzy Bone), een album van Bizzy Bone
The Gift (band), een Portugese band
The Gift (Big Mello), een van Big Mello's laatste albums
The Gift (Velvet Underground), een lied uit 1968 van Velvet Underground
The Gift (INXS), een lied uit 1993 van INXS
The Gift (Seether), een lied uit 2006 van Seether
The Gift (The Jam), een album van The Jam uit 1982
The Gift (Midge Ure), een solo-album van Ultravox-zanger Midge Ure
The Gift (Ryan Shupe & the Rubberband), een album van Ryan Shupe & the Rubberband
The Gift (Susan Boyle), tweede album van Susan Boyle
The Gift (Hi-Standard), een album uit 2018 van Hi-Standard

Televisie 
The Gift (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
The Gift (ER), een aflevering van ER